FGM est un sigle qui peut faire référence à :
 Fédération générale de la métallurgie, une ancienne fédération de la CFDT, devenue en 1984 Fédération générale des mines et de la métallurgie.

Voir aussi 
 FGM-148 Javelin, un missile
 FGM-172 SRAW, un missile anti-char